Miejscowości w USA:
 Frenchtown – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Missoula
 Frenchtown – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
Gminy w USA:
 Frenchtown (ang. Frenchtown Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Frenchtown (ang. Frenchtown Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope